Mehring este numele următoarelor localități din Germania:

 comuna Mehring din districtul Altötting, landul Bavaria
 comuna Mehring din districtul Trier-Saarburg, landul Renania-Palatinat.

Este de asemenea numele următoarelor persoane:
 Franz Mehring (1846-1919), politician și istoric german
 Sigmar Mehring (1856-1915), scriitor și traducător german 
 Walter Mehring (1896-1981), scriitor german

Vezi și: Mering, Großmehring